Narutowicze – wieś białoruska
 Narutowicze – wieś ukraińska

Linki zewnętrzne